

Persone 
 Jim Fielder – bassista statunitense noto per aver fatto parte dei Blood, Sweat & Tears
 Harry Fielder – attore britannico

Altro 
 Fielder – ruolo nel gioco del Cricket